Mariano Paredes est un nom de personne porté entre autres par :
 Mariano Paredes (1800-1856), président du Guatemala (1849-1851) ;
 Mariano Paredes (1797-1849), président du Mexique (1846).

Voir aussi